Джиро д’Италия 2010 — 93-я по счёту гонка Джиро д’Италия. Гонка стартовала 8 мая в Амстердаме (первые три этапа гонки прошли в Нидерландах) и завершилась 30 мая в Вероне. Победителем велогонки стал итальянец Иван Бассо из команды Liquigas-Doimo, повторивший свой успех 2006 года.

Участники 
На старт Джиро д’Италия 2010 года вышли 22 команды и 198 велогонщиков.

Этапы

Владение майками

Итоговые результаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Отчет о гонке

Джиро д’Италия
2010 год в велоспорте
Май 2010 года